Corral Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Corral Butte (Idaho)	
 Corral Butte (Montana)	
 Corral Butte (Deschutes County, Oregon)	
 Corral Butte (Klamath County, Oregon)	
 Corral Butte (Washington)